2 miejscowości w Polsce:
 Bagniewko – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Pruszcz
 Bagniewko – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Biały Bór